Атторней ():
  — министр юстиции/генеральный прокурор в США, их штатах и ряде других стран.
  —  в США.
  — адвокат в ряде стран. До конца XIX века в том числе — поверенный по делам при судах общего права в Англии; адвокат, подготовляющий дела к слушанию, составляющий и подающий все нужные бумаги, но не выступающий публично пред судом; с 1881 г. звание атторнея заменено званием солиситоров.
  Доверенное лицо
  — федеральный прокурор США.

Ссылки 
 

Право США
Прокуратура
Судебная система Великобритании
Адвокатура
Юридические должности и профессии